Sisicus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Bishop et Crosby 1938. Sisicus ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Sisicus